Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии (Будслав)
 Костёл Святого Франциска Ассизского (Вильнюс)
 Монастырь бернардинцев (Минск)
 Костёл Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев (Гродно)